Европейская лига по пляжному футболу (, сокр. Евролига пляжного футбола) — ежегодное соревнование среди сборных команд Европы по пляжному футболу. Ранее назывался European Pro Beach Soccer League. В лиге есть два дивизиона — A и B.

Команды

Неактивные команды

Победители

Распределение медалей по странам

См. также 
 Кубок Европы по пляжному футболу

Примечания

Ссылки 
 Турниры до 2008 года на rsssf.com

 

Евролига по пляжному футболу
Соревнования по пляжному футболу